Municipio de Whiteford puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Whiteford (condado de Monroe, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Monroe.
 Municipio de Whiteford (condado de Marshall, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Marshall.